Франц (, от frank — «свободный, смелый») — немецкое мужское имя. Имеет женскую форму Франциска ().

Варианты в других языках

Мужские 
  (Фрэнсис, Фрэнк)
  (Франциск, Франак, Франтишак)
  (Ференц)
  (Франсиско)
  (Франческо)
   (Франсеск)
  (Франс, Франк)
  (Францишек)
  (Франсишку)
  (Франсуа)
  (Франьо)
  (Франтишек)

Женские 
  (Фрэнсис)
  (Франсиска)
  (Франческа)
  (Франсишка)
  (Франсуаза)

Носители 
 Франц I (значения)
 Франц II
 Франц (герцог Саксен-Кобург-Заальфельдский) (1750—1806) — герцог Саксен-Кобург-Заальфельдский (1800—1806).

Составное имя 
 Франц Гиацинт
 Франц Иосиф I
 Франц Иосиф II
 Франц Иосиф Баттенберг
 Франц Иосия Саксен-Кобург-Заальфельдский
 Франц Карл, эрцгерцог Австрийский
 Франц Ксавер Саксонский
 Франц Людвиг фон дер Пфальц-Нойбург
 Франц Сальватор Австрийский
 Франц Фердинанд

Другое 
 «Франц» — фильм Франсуа Озона (2016).
 Франц — крупный ударный кратер в области юго-восточного побережья Залива Любви на видимой стороне Луны.

Фамилия 
Франц (Frantz, Franz) — фамилия немецкого происхождения, производная от личного имени Франц. Известные носители:
 Франц, Анна Александровна (род. 1965) — американский мультимедийный художник, куратор, коллекционер.
 Франц, Ансельм (1900—1994) — австрийский инженер и конструктор авиационных двигателей.
 Франц, Владимир (род. 1959) — чешский композитор и художник, профессор драматургии.
 Франц, Герман (1891—1960) — бригадефюрер СС, генерал-майор полиции, высший руководитель СС и полиции в Греции.
 Франц, Дейлис Эрхардт (1908—1965) — американский пианист.
 Франц, Деннис (род. 1944) — американский актёр.
 Франц, Иоганн Михаэль (1700—1761) — немецкий картограф.
 Франц, Майк (род. 1986) — немецкий футболист.
 Франц, Макс (род. 1989) — австрийский горнолыжник.
 Франц, Мария-Луиза фон (1915—1998) — доктор философии.
 Франц, Николя (1899—1985) — люксембургский шоссейный велогонщик, двукратный победитель Тур де Франс.
 Франц, Павел Яковлевич (род. 1968) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Франц, Рамона (ур. Бальтазар; род. 1964) — немецкая гребчиха.
 Франц, Роберт (1815—1892) — немецкий композитор, дирижёр и органист.
 Франц, Рон (1945—2022) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Франц, Ута (1935—2012) — австрийская киноактриса.
 Франц, Феликс (род. 1993) — немецкий легкоатлет (барьерный бег на 400 метров).
 Франц, Фердинанд (1906—1959) — немецкий певец (бас).
 Франц, Эдриэнн (род. 1978) — американская актриса.
 Франц, Эллен (1839—1923) — немецкая актриса.
 Франц, Элизабет (род. 1941) — американская актриса.
 Франц, Юлия Алексеевна (род. 1989) — российская актриса, телеведущая.

См. также 

 Франц Фекете
 
 
 
 

Имена германского происхождения
Мужские имена
Немецкие мужские имена